Steyr steht für:

 Steyr, Stadt in Oberösterreich
 Innere Stadt (Steyr), Stadtteil der Stadt Steyr, Oberösterreich (als solcher auch Steyr)
 Steyr (Katastralgemeinde), Katastralgemeinde der Stadt Steyr, Oberösterreich
 Steyr (Fluss), einen Zufluss zur Enns in Oberösterreich

Unternehmen und Produkte:
 Steyr-Werke, vormals Österreichische Waffenfabriksgesellschaft im oberösterreichischen Steyr
 Steyr Daimler Puch, ab 1934 bedeutendes Unternehmen der eisenverarbeitenden Industrie in Österreich
 Steyr (Traktorenhersteller), Marke des Konzerns CNH Industrial
 Magna Steyr, ein österreichischer Auftragsfahrzeughersteller
 Steyr Mannlicher, ein österreichischer Schusswaffenhersteller
 Steyr Motors, ein österreichischer Dieselmotorenhersteller
 Steyr Sportwaffen, ein österreichischer Druckluftwaffenhersteller

 Steyr AUG (Sturmgewehr 77), ein Produkt von Steyr Mannlicher
 BMW-Werk Steyr, eine Motorenfabrik

Siehe auch:
 Steyer
 Steyrer